La rabbia aerea è un tipo di comportamento violento e dirompente che si verifica durante i voli aerei. La rabbia aerea solitamente si verifica a causa dello stress fisico e psicologico associato al volo aereo e porta chi subisce questa condizione a comportarsi in modo indisciplinato, rabbioso e violento. Una delle possibili cause include anche il consumo di alcol in aereo.

Fermare e cacciare una persona che sta subendo questa condizione è spesso controproducente l'atterraggio di emergenza potrebbe causare ritardi nelle agende dei passeggeri e anche della persona che sta subendo la rabbia aerea. Nonostante ciò lo spazio disponibile in aereo non fornisce la possibilità di isolare il soggetto e quindi è molto frequente che questo tipo di situazione causi ritardi per via di atterraggi imprevisti.

Tra le altre possibili cause di questa condizione c'è il non rispetto delle regole di volo da parte di altri passeggeri, come ad esempio l'uso improprio di cellulari o smartphone durante la partenza e l'atterraggio, che viene visto come una minaccia alla sicurezza del volo stesso.

La rabbia incontrollata viene solitamente espressa con comportamenti aggressivi e violenti nell'area riservata ai passeggeri, ma la rabbia aerea può avere dei risvolti molto più negativi se chi sta subendo la rabbia aerea decida di interferire con la navigazione o con i controlli di volo, infatti, anche se nella maggior parte dei casi questi soggetti non siano inclini a compiere azioni terroristiche, dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, le persone sono molto più attente e consapevoli del possibile rischio in volo causato dal terrorismo.

Medicina aeronautica